Loranchet peut désigner :

Patronyme 
 Jean Félix Loranchet (1845-1908), un médecin et homme politique français
 Jean Loranchet (1882-1966), un marin au long cours et cartographe des Kerguelen ; fils du précédent

Toponyme 
 Péninsule Loranchet, une péninsule au nord des îles Kerguelen dénommée en 1913 en hommage à Jean Loranchet